A Hard Day's Night peut désigner :
Quatre Garçons dans le vent (A Hard Day's Night), film mettant en vedette les Beatles ;
A Hard Day's Night, album des Beatles ;
A Hard Day's Night, chanson des Beatles.

Voir aussi 
Hard Days Night Hotel, un hôtel sur le thème des Beatles, nommé d'après leur film, album et chanson